Il Friuli Aquileia Traminer aromatico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino intenso.
odore: con aroma specifico.
sapore: aromatico, pieno, robusto.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1990/91)  691,11  
Udine  (1991/92)  764,83  
Udine  (1992/93)  1208,31  
Udine  (1993/94)  952,73  
Udine  (1994/95)  880,98  
Udine  (1995/96)  835,03  
Udine  (1996/97)  851,25

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico